Сови́ль () — многозначный термин.

Название коммун во Франции 
 Совиль — в департаменте Арденны.
 Совиль — в департаменте Вогезы.

Фамилия 
 Совиль, Никола (1919-1944) — югославский партизан.